Eurovision Song Contest 2021 var den 65. udgave af Eurovision Song Contest, European Broadcasting Unions (EBU) årlige sangkonkurrence for organisationens medlemmer, og det første Eurovision Song Contest siden 2019, eftersom det planlagte Eurovision i Rotterdam i maj 2020, blev aflyst den 18. marts 2020 på grund af COVID-19-pandemien.

Italien vandt konkurrencen med gruppen Måneskin og sangen "Zitti e buoni" med 524 point. De fik en 4. plads hos juryerne med 206 point, men fik en 1. plads hos seerne med 318 point. Frankrig kom på andenpladsen med 499 point and Schweiz fik tredjepladsen med 432 point.

For første gang er der fire lande som fik 0 point fra telefonstemmerne; de er Storbritannien, Tyskland, Spanien og værtslandet Holland.

Rotterdam i Holland, hvor showet skulle være afholdt i 2020, var også værtsby i 2021, eftersom Duncan Laurence vandt med sangen Arcade i 2019, og var dermed den seneste vinder af Eurovision Song Contest.

Den 20. marts 2020 meldte EBU's referencegruppe ud, at de udvalgte sange til ESC 2020 ikke vil kunne bruges i 2021, da de i mellemtiden vil være faldet for forældelsesfristen, eftersom bidrag til ESC 2021 ifølge gældende regler ikke må have været offentliggjort førend den 1. september 2020, og EBU har altså ikke i sinde at føje en undtagelse til den regel.

24 lande meddelte, at de ville stille op med den samme repræsentant fra 2020, mens 15 lande til gengæld afviste at vælge 2020's repræsentanter direkte. De valgte repræsentanter for Estland og Litauen i 2020 fortsatte med at vinde deres nationale valg igen for at repræsentere deres lande i 2021.

Semifinaler

Semifinale 1 
Af de direkte finaledeltagende lande stemte Tyskland, Italien og værtslandet Holland i denne semifinale. De lande, der gik videre til finalen, er markeret med orange.

De ti lande, som kvalificerede sig til finalen, blev annonceret i vilkårlig rækkefølge:

Tele- og jurystemmer i Semifinale 1

Semifinale 2 
Af de direkte finaledeltagende lande stemte Spanien, Storbritannien og Frankrig i denne semifinale. De lande, der gik videre til finalen, er markeret med orange.

De ti lande, som kvalificerede sig til finalen, blev annonceret i vilkårlig rækkefølge:

Tele- og jurystemmer i Semifinale 2

Finale 
I finalen var der 26 lande. 20 af landene havde kvalificeret sig til finalen fra de 2 semifinaler, mens the big five (Frankrig, Italien, Spanien, Storbritannien og Tyskland) og værtslandet (Holland) var kvalificeret til finalen på forhånd.

Tele- og jurystemmer i finalen

Noter

Eksterne henvisninger